Plain City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Plain City (Ohio)
 Plain City (Utah)